Городско́е поселе́ние Певек — упразднённое муниципальное образование в Чаунском районе Чукотского автономного округа Российской Федерации.

Административный центр — город Певек.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года № 46-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Чаунского района Чукотского автономного округа»

Законом Чукотского автономного округа от 20 октября 2010 года № 87-ОЗ, городское поселение Певек и сельское поселение Янранай были преобразованы, путём их объединения, в городское поселение Певек с административным центром в городе Певек.

Законом Чукотского автономного округа от 8 июня 2015 года № 50-ОЗ, все муниципальные образования Чаунского района — городское поселение Певек, сельское поселение Айон, сельское поселение Биллингс, сельское поселение Рыткучи — были объединены в городской округ Певек.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Чаунского района
Упразднённые городские поселения Чукотского автономного округа
Городские поселения, упразднённые в 2015 году